BSEI est un sigle, pouvant désigner :
 Bulletin de la Société d'Études Indochinoises, une ancienne revue historique qui portait sur l'Indochine française,
 le Bureau de la Sécurité des Équipements Industriels, en France.

Sigle de 4 caractères